Eeva est un prénom féminin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1945), sprinteur finlandais
Eeva Joenpelto (1921-2004), écrivaine finlandaise
Eeva Kilpi (née en 1928), écrivaine finlandaise
Eeva Kuuskoski (née en 1946), femme politique finlandaise
 (née en 1950), écrivaine estonienne
Eeva Rista (née en 1947), photographe finlandaise
Eeva Ruoppa (1932-2013), fondeuse finlandaise
 (née en 1984), nageuse olympique finlandaise
Eeva Tikka (née en 1939), écrivain finlandais
 (née en 1933), femme politique finlandaise

Prénom composé
 (1948-2015), auteure et journaliste finlandaise
Eeva-Kristiina Forsman (née en 1931), ambassadrice finlandaise
Eeva-Leena Pokela (née en 1954), chanteuse et compositrice finlandaise
Eeva-Liisa Manner (1921-1995), poétesse et romancière finlandaise

Voir aussi
Prix Eeva Joenpelto, prix littéraire finlandais
Prix Eeva-Liisa Manner, prix littéraire finlandais

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais